Champion of Champions 2017 – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany został w Ricoh Arena w Coventry, Anglia, w dniach 6-12 listopada 2017 roku.

Nagrody 
 Zwycięzca: £100 000
 II miejsce: £50 000
 Półfinał: £25 000
 Ćwierćfinał: £17 500
 Runda 1: £12 500

 Pula nagród: £370 000

Gracze 
Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowana do gry w turnieju

  Stuart Bingham nie wziął udziału w turnieju (Zwycięzca Welsh Open 2017).

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 138, 134, 124, 109, 108, 101  Ronnie O’Sullivan
 133  Anthony Hamilton
 131, 123, 121, 101  Shaun Murphy
 125, 112  Mark Selby
 110, 103  Ryan Day
 108  Barry Hawkins
 105, 103  Luca Brecel
 102  Michael White
 100  Marco Fu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Champion of Champions 2017 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

Sport w Coventry
2017 w sporcie
2017 w Anglii
Nierankingowe turnieje snookerowe